«Конец парада» (англ. Parade’s End) — тетралогия романов британского писателя и поэта Форда Мэдокса Форда, написанная в 1924—1928 годах. Романы — летопись жизни члена английского дворянства до, во время и после Первой мировой войны. Описывается главным образом Англия и Западный фронт из Первой мировой войны, в которой Форд служил офицером в Валлийском полку, жизнь, которую он ярко изображает. В состав тетралогии входят следующие романы: «Каждому своё» (1924), «Больше никаких парадов» (1925; в русском переводе 1928 года — «Парад лицемерия»), «Человек может встать» (1926) и «Последний пост» (1928). Основная тема книги — психологические последствия войны для участников и общества. Работа представляет собой сложную модернистскую историю, которая не содержит детальных описаний военного опыта героев.

История 
Форд заявил, что его целью в создании этой работы было «устранение всех будущих войн». Четыре романа были первоначально опубликованы под заголовками: «Некоторые не …» (1924), «Больше никаких парадов» (1925), «Человек может встать» (1926) и «Последний пост» (1928). Книги были объединены в один том «Конец парада». В 2012 году HBO, BBC и VRT выпустили мини-сериал, сценарий которого был написан Томом Стоппардом. Главные роли сыграли Бенедикт Камбербэтч (Кристофер), Ребекка Холл (Сильвия) и Аделаида Клеменс (Валентина).

Краткое содержание 
В романах рассказывается о жизни Кристофера Титдженса, блестящего государственного статистика из богатой семьи землевладельцев, служившего в британской армии во время Первой мировой войны. Его жена Сильвия — легкомысленная светская львица, которая изменяет ему и уходит к другому мужчине; Титдженс не уверен, является ли он отцом её ребёнка. При этом Сильвия — католичка и не хочет развода с супругом. Между тем у Кристофера начинается роман с суфражисткой Валентиной Ванноп, который, однако, не сразу переходит в физические отношения.

Два центральных романа рассказывают о пребывании Титдженса в армии во Франции и Бельгии, а также историю жизни Сильвии и Валентины во время войны. Последняя книга прослеживает жизнь Титдженса и Валентины после войны глазами его брата Марка, Сильвии, жены Марка Мари-Леони и самой Валентины. Валентина беременна, но жизнь её и Кристофера далека от идиллии: Сильвия по-прежнему мечтает о том, чтобы испортить жизнь мужу.

Оценки литературоведов 
Форд создает главного героя для которого война — это всего лишь один слой его жизни, и не всегда даже самый выдающийся, хотя он находится в центре этого. В повествовании, начинающемся до войны и заканчивающемся после перемирия, проект Форда состоит в том, чтобы поместить невообразимый катаклизм в социальную, моральную и психологическую сложность.

Роби Маколи писал, что «история Титдженса не столько о событиях одной войны, сколько о целой эпохе и её разрушении». «В качестве схемы аллегории Форд взял на себя жизнь одного человека, Кристофера Титдженса, члена вымершего вида, который, по его словам, „вымер уже в XVIII веке“. Воплощая порядок и стабильность другого века, герой должен испытать на себе разрушительное настоящее».

Литературовед Дэвид Айерс отмечает, что «„Конец парада“ — практически единственное из мужских сочинений 1920-х годов, в которых утверждается господство женщин и где автор показывает путь постепенного ухода женщин от господства мужчин».

Российский литературовед Н. М. Демурова характеризует Кристофера Титдженса, как «архаичный тип джентльмена», который не думает о своём публичном образе и прежде всего старается «вести себя как человек чести». Поэтому для Форда важнее всего внутренние драмы героя, его отношения с женой и друзьями; кроме того, "герой Форда — человек глубоко верующий. Господь занимает свое место в его иерархической феодальной картине мира; полушутя он мысленно сравнивает его с английским лендлордом, «благорасположенным, но грозным герцогом (benevolently awful duke), который не покидает своего кабинета и вследствие того невидим, но знает об имении всё до последнего гвоздя на ферме».

Текстовая история 
Четыре романа были переизданы отдельно сразу после Второй мировой войны (в 1948 году). Сначала они были объединены в один том под общим названием «Конец парада» (который был предложен Фордом, хотя он не дожил до этой версии) в издании 1950 года, которое стало основой для нескольких последующих переизданий.
Грэм Грин принял спорное решение исключить «Последний пост» из издания романов в 1963 году. В предисловии он написал, что «„Последний пост“ — это что-то большее, чем просто ошибка — это была катастрофа, катастрофа, которая задержала полное критическое понимание всей книги». По утверждению Грина, четвёртый роман серии был «запоздалой мыслью, дополнением, которого Форд не хотел писать и позднее пожалел о том, что написал его». Безусловно, «Последний пост» сильно отличается от трёх других романов. Он посвящён миру и послевоенной реконструкции: главный герой, Кристофер Титдженс, отсутствует в большей части повествования, которое выглядит как ряд внутренних монологов наиболее близких ему людей. Тем не менее, и у этого романа были влиятельные поклонники, от Дороти Паркер и Карла Клинтона Ван Дорена до Энтони Берджесса и Малкольма Брэдбери (который также включил его в свое издание Everyman 1992 года).
Первое аннотированное и критическое издание всех четырёх романов, отредактированных Максом Сондерсом, Джозефом Визенфартом, Сарой Хаслам и Полом Скиннером, было опубликовано издательством Carcanet Press в 2010-11 годах.

Отзывы 
Роби Маколи в своем вступлении к изданию в 1950 году описал его как «не просто предупреждение о том, на что похожа современная война… Это сложная работа, которая может сбить с толку… История любви без страстных сцен, окопы без сражений, трагедия без развязки». В своём вступлении к третьему роману «Человек мог встать», Форд писал: «Вот какова была последняя война: именно так современные сражения — организованные, „научные“ — влияют на разум». В декабре 2010 года английский философ Джон Н. Грей назвал эту работу «возможно, величайшим романом XX века на английском языке», а писательница Мэри Гордон охарактеризовала «Конец парада», как «проще говоря, лучшую литературную трактовку войны в истории романа». Игравший роль Титдженса Бенедикт Камбербетч признался, что Кристофер Титдженс симпатичен ему «больше, чем практически любой персонаж из тех, что доводилось играть».

Ссылки 
 Барнс, Джулиан (24 августа 2012 г.). «Джулиан Барнс: дань Концу Парада от Ford Madox Ford»
 Мейкснер, Джон. Форд Мэдокс Романы Форда.

Литература 
 Macauley, Robie (1950). «Introduction». Parade’s End (Borzoi ed.). Alfred A. Knopf. p. vi.
 Джулиан Барнс. Англиканский святой Форда // Барнс Д. За окном / Пер. Е. Петровой. М., 2013.

Переводы на русский язык 
 Форд, Форд Мадокс. Парад лицемерия [Текст] : Роман / Пер. с англ. К. Жихаревой; Обложка: Сергей Пожарский. — Ленинград : [Прибой], 1928 (госуд. тип. им. Евг. Соколовой). — 298 с., [2] с. объявл.; 20х14 см. — («Книжные новинки»). На обороте тит. листа: «Ford Madox Ford. No more parades!»
 Форд, Форд Мэдокс. Конец парада [Текст] = Parade’s end : [18+] / Форд Мэдокс Форд; [перевод с английского А. И. Самариной]. — Москва : РИПОЛ классик, сор. 2018-. — 381, [2] с. — 22 см. — (В поисках утраченного времени): Т. 1: Каждому свое = Some do not. ISBN 978-5-386-10538-9

Примечания 

Тетралогии
Романы Великобритании
Романы 1924 года
Романы 1925 года
Романы 1926 года
Романы 1928 года
Литературные произведения модернизма